HMCS Glace Bay je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Glace Bay (K414)
 HMCS Glace Bay (MM 701)

Glace Bay